Unterhasel steht für:

 Unterhasel (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Unterhasel (Gemeinde Bernstein), Ortsteil der Gemeinde Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland